Kråksjön (Kråkesjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kråkesjön, Halland, sjö i Halmstads kommun och Laholms kommun,  (11,5 ha)
Kråkesjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (51,4 ha)
Kråksjön (Ljuders socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (30,9 ha)
Kråksjön (Villstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Kråksjön (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (1,15 km²)
Kråksjön (Tiveds socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (24,3 ha)
Kråksjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (27,8 ha)
Kråksjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (69,9 ha)

Se även 
 Kråksjö, by i Småland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn